Bootle Beetle, nei fumetti chiamato anche Zenzero o Tobia, è un personaggio creato da The Walt Disney Company.

Bootle Beetle è uno scarafaggio volante. Da giovane faceva avventure pericolose sotto le grinfie di Paperino; ora divenuto anziano, racconta ai giovani scarafaggi delle storie di cui è successo da giovane.

Il personaggio appare per la prima volta nel corto Paperino collezionista d'insetti (1947), per poi ricomparire in pochi altri cortometraggi, ultimo dei quali Morris la piccola alce (1950).

Collegamenti esterni 
 

Personaggi dell'universo di Paperino
Personaggi dei cortometraggi d'animazione Disney
Insetti immaginari